La Copa do Brasil 2020 è stata la 4ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 17 ottobre al 21 dicembre 2020.

Fase finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Copa do Brasil de Futsal
Calcio a 5 nel 2020